L'édition masculine 2004 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Tommy Robredo remporte l'épreuve de simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle de double.

Lauréats 
Tommy Robredo remporte son  en simple en battant en finale Gastón Gaudio. Il s'agit de son  et  sur terre battue en carrière.

En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent leur  ensemble en battant en finale la paire argentine Mariano Hood/Sebastián Prieto. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2004
Sport en Espagne en 2004
Barcelone
Barcelone
Barcelone
2004 en Catalogne